French Open 2013 – gra pojedyncza kobiet na wózkach – zawody singlowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 5–7 czerwca na ziemnych kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2013
French Open – gra pojedyncza kobiet na wózkach‎